Erastes (deutsch „Liebhaber“; lateinisch Erastus) ist:

 in der griechischen Antike ein erwachsener Liebhaber eines Jugendlichen, siehe Eromenos
 die latinisierte Form des Familiennamens Liebler (latinisiert Erastus, Erast), siehe Thomas Erastus